Christ mort soutenu par deux anges, tableau de Giovanni Bellini (vers 1460)
 Christ mort soutenu par deux anges, tableau de Giovanni Bellini (vers 1470-1475)
 Le Christ mort soutenu par deux anges, tableau de Carlo Crivelli (1485) 
 Le Christ mort soutenu par deux anges, tableau de Giovanni di Pietro () 
 Le Christ mort soutenu par deux anges, tableau d'Andrea Mantegna (1489)